Il tabellone singolare del Warsteiner Challenger Series Lippstadt 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1998, è stato vinto da Dirk Dier. In finale ha sconfitto Marzio Martelli (tds n. 5) per ritiro sul punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Dick Norman (primo turno)
  Andrei Pavel (semifinali)
  Christian Vinck (secondo turno)
  Stefan Koubek (primo turno)

  Marzio Martelli (finale)
  Cristiano Caratti (semifinali)
 Assente
  Mariano Puerta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Warsteiner Challenger Series Lippstadt 1998